10 стран КОНКАКАФ подали заявки на участие в Чемпионате наций КОНКАКАФ 1967 года.  Мексика (действующий чемпион КОНКАКАФ) и  (хозяин чемпионата) получили путёвки автоматически, остальные 8 стран были разбиты на 2 отборочные группы по географическому признаку. Хотя группы различались по количеству стран в них, но каждая группа разыгрывала 2 путёвки в финальный турнир.

Карибская группа 

Отборочный турнир в Карибской группе также являлся турниром за Карибский трофей.

Итоговая таблица 

 и  получили путёвки в финальный турнир.

Матчи

Центральноамериканская группа 

Отборочный турнир в Карибской группе также являлся турниром за Карибский трофей.

Итоговая таблица 

 и  получили путёвки в финальный турнир.

Матчи

Ссылки 
 Чемпионат наций КОНКАКАФ 1967 на RSSSF

1967